Sardonyx bezeichnet:

 eine Onyxvarietät, siehe Onyx (Mineral)
 in der Antike ein Gebirge in Zentralindien, das heutige Satpuragebirge